Paramycodrosophila este un gen de muște din familia Drosophilidae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 

Paramycodrosophila